

Località 
 Allione – torrente nella provincia di Brescia.
 Forno d'Allione, località del comune di Berzo Demo.
 Stazione di Forno d'Allione, stazione ferroviaria dell'omonima località.

Persone 
 Alione – antica famiglia di Asti, anche conosciuta come "Allione" o "Allioni".
 Abramo Allione – produttore discografico, editore e compositore italiano.
 Miro Allione – professore universitario, dirigente d'azienda e saggista italiano.
 Giovan Giorgio Allione – poeta, drammaturgo e scrittore italiano vissuto nel XV secolo.
 Agustín Allione – calciatore argentino.
 Mino Allione – giornalista, direttore de Il Giornale di Vicenza dal 1984 al 1998 e poi de Il Tempo.

Musica 
 Edizioni Musicali Abramo Allione – casa discografica italiana nata nel 1919.